Восьмой этап Кубка мира по биатлону 2011/12 проходил в финском городе Контиолахти с пятницы 10 февраля по воскресенье 12 февраля 2012 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Смешанная эстафета 
Гонка прошла 10 февраля 2012 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 11 февраля 2012 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 11 февраля 2012 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 12 февраля 2012 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 12 февраля 2012 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта после восьмого этапа.

Примечания

Ссылки 
 8-й этап Кубка мира 2011/12 на сайте IBU 

8-й этап